«Прелестное дитя» (Pretty Baby) — американский кинофильм режиссёра Луи Маля.

Сюжет 
Новый Орлеан, 1917 год. Хозяйка одного из борделей Сторивиля решает, что дочь Хэтти — одной из проституток — двенадцатилетняя Вайолет, станет товаром на аукционе. В бордель приглашается вся местная знать; для Вайолет это очередная игра, в которой она является центром внимания взрослых. Аукцион выигрывает заезжий богач.

Аукцион не оказывает влияния на отношения Вайолет с местным фотографом Беллоком, присутствовавшем на аукционе. Через несколько месяцев он женится на девочке, а до бракосочетания дарит невесте красивую куклу. Но Вайолет кричит на него, разозлившись на то, что он считает её ребёнком.

В семейной жизни Вайолет и фотографа то и дело происходят ссоры и непонимание, перемежающиеся любовными сценами. Спустя некоторое время Хэтти заявляет, что брак незаконен без её согласия, и увозит Вайолет с собой.

В ролях 
 Брук Шилдс — Вайолет
 Сьюзан Сарандон — Хэтти
 Кит Кэррадайн — Беллок

Награды 
 Технический Гран-при Каннского кинофестиваля 1978 года

Ссылки 
  
  

Фильмы-драмы США
Детская проституция в фильмах
Педофилия в фильмах
Фильмы США 1978 года
Фильмы о Новом Орлеане